Termenul „Kaisersberg” se poate referi la:

Kaiserberg (Duisburg) o colină în Duisburg
Intersecția Kaiserberg a Autostrăzilor (A 3/ A 40)  lângă  Duisburg 
Drei Kaiserberge, trei coline lângă Göppingen